Knerten kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Knerten (kulle),

Norge 

 Knerten naturreservat, Akershus fylke, Nesodden,

Svalbard och Jan Mayen 

 Knerten (bergstopp), Svalbard, Spetsbergen, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar